Серадз:

 Серадз — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Серадзкий повят.
 Серадз — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Серадзкий повят, Лодзинское воеводство.